Dachi Nongchang (kinesiska: 大池农场) är en bondby i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 320 kilometer öster om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Dachi Nongchang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jieyang,  km norr om Dachi Nongchang. Omgivningarna runt Dachi Nongchang är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina